Трушино — название населённых пунктов:

Россия 
 Трушино — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Трушино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Трушино — посёлок в Городищенском районе Пензенской области.